Ранчо дел Пуенте има више значења:

 Ранчо дел Пуенте (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо дел Пуенте, Пуенте Пријето (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику